Katerine est un prénom féminin pouvant désigner:

Prénom 
  (née en 1983), chanteuse gréco-belge
 Katerine Duska (née en 1989), chanteuse gréco-canadienne
  (née en 1974), nageuse olympique bolivienne
 Katerine Savard (née en 1993), nageuse canadienne

Divers 
 Philippe Katerine (né en 1968), chanteur français ;
 Katerine, album de Katerine Avgoustakis, paru en 2005.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 

Homonymie de prénom